Безщитникові (Athyriaceae) — родина папоротей порядку багатоніжкові (Polypodiales). В Україні зустрічається 8 видів.

Опис 
Кореневища рослин вкриті листковими темно-червоними лусками. Черешки з двома судинними пучками. Індізії довгасті, ниркоподібні, гачкуваті, підковоподібні або взагалі відсутні. Спори бобоподібні.

Класифікація

Систематика 
Родина містить 5 родів з 600 видами:
 Anisocampium
 Безщитник (Athyrium)
 Cornopteris
 Deparia
 Diplazium

Філогенія

Посилання 
 
 
 
 
 
 

 
Багатоніжкові
Родини рослин